Maumont bezeichnet folgende geographische Objekte in Frankreich:
 Maumont (Corrèze), Nebenfluss der Corrèze im Département Corrèze
 Maumont (Sourdoire), Nebenfluss der Sourdoire im Département Corrèze
 Saint-Julien-Maumont, Gemeinde im Département Corrèze

Maumont ist der Familienname von:
 Bertrand de Maumont, Bischof von Lavaur im 15. Jahrhundert
 Jacques Maumont (1924–2006), französischer Tontechniker